Диланян () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Диланян, Артур Ашотович (1961—2021) — российский актер.
 Диланян, Завен Христофорович (1903—1990) — армянский советский учёный в области производства молочной продукции, профессор.
 Диланян, Захар Акопович (Род. 1995) — российский и армянский футболист, полузащитник.
 Диланян, Эмиль Маркосович (1917—1986) — армянский советский специалист в области электротехники, участник Великой Отечественной войны